Cette page présente la discographie des singles de Michael Jackson, ainsi que les meilleures positions obtenues dans le classement général et R&B américain (EU et EU R&B), et les classements généraux du Royaume-Uni (RU), de l'Allemagne (AL), de la France (FR), de l'Italie (IT), de l'Australie (AU), du Danemark (DA), de la Belgique (BE), de la Suisse (SU), de la Norvège (NO), de l'Espagne (ES), de l'Irlande (IR), de la Nouvelle-Zélande (NZ), du Japon (JP) et du Canada (CA). Au total, Michael Jackson a obtenu 156 premières places dans le monde.

Solo 

Notes :
  Sortie seulement en dehors des États-Unis et du Canada.
  Sortie seulement à la radio et en disque vinyle, gramophone ou en formats CD. Pas d'accompagnement de musique vidéo a été tiré pour ça.
  Uniquement sortie dans les États-Unis
  Jamais officiellement sortie.
  Sortie seulement aux États-Unis, Canada, et en Australie.
 A Sortie seulement en téléchargement digital.
  Classé au Royaume-Uni pour la première fois en 2009 due à l'immensité des ventes qui suit la mort de Michael Jackson.

En 2010, les producteurs de Sony Music sortent un album posthume de Michael Jackson intitulé Michael.
Il contient des hits inédits enregistrés en studio par le King of Pop mais jamais commercialisé ni sortis en radio.  Ils ont été finalisés et remasterisés par Sony. De cet album d'inédits sortiront 3 singles : Hold My Hand (avec Akon), Hollywood Tonight (Throwback remix) et Behind the Mask.  

En 2011, Le cirque du soleil sort Michael Jackson's Immortal, un spectacle dédié à la magie de Michael Jackson revisité par des chanteurs, danseurs, personnes de cirques.  L'album contient des mashups (mélanges de plusieurs titres) du King of Pop.  Le 1er single est : Immortal Megamix.

En 2014, sort un second album posthume Xscape avec comme premier single Love Never Felt So Good.

Collaborations et autres réalisations 

Notes :
(* = position inconnue)

Certifications

Notes et références

Liens externes 
 Statistiques sur Michael Jackson

Single
Jackson, Michael, singles